Szatmári Csaba (1973) labdarúgó, olimpikon (1996)
 Szatmári Csaba (1994) labdarúgó